A Date with Elvis peut désigner :
 A Date with Elvis, un album musical d'Elvis Presley ;
 A Date with Elvis, un album musical de The Cramps.